

Комано — муніципалітет у регіоні Тоскана, провінція Масса-Каррара
 Комано-Терме —  муніципалітет у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто

Комано — громада в кантоні Тічино

Прізвище 
 Комано Юїті — японський футболіст